Bergön kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bergön, Åland,  (43 ha)
 Ängesön och Bergön, Kimitoön, Åboland,  (5,2 km²)
 Bergön, Kimitoön, Åboland,  (1,6 km²)
 Bergön (vid Bolaxfjärden, Raseborg), Nyland,  (32 ha)
 Bergön (vid Bromarv, Raseborg), Nyland,  (23 ha)

Sverige 

 Bergön, Kalix kommun, ö, Kalix kommun, 
 Bergön, Luleå kommun, ö, Luleå kommun, 
 Bergön, Piteå kommun, ö,   
 Bergön, Rogsta distrikt, f d fiskeläge, Hudiksvalls kommun, 
 Bergöns kapell, 
 Bergön, Njutångers distrikt, ö, Hudiksvalls kommun, 
 Bergön, Tingsryds kommun, 
 Bergön, Söderköpings kommun, 58.4494°N 16.9887°Ö

Se även 
Bergö
Bergören
Stora Bergön
Lilla Bergön